Соліковський () — польське прізвище.

 Якуб Соліковський — ксьондз, парох Судової Вишні, фундатор місцевого костелу
 Ян Димітр Соліковський — Львівський латинський архієпископ

Польські прізвища